Ким Ю Чонг е корейска актриса.

Филмография

Филми

 Момиче от 20 век | 20segi Sonyeo (2022) - На Бо-Ра
 Осмата нощ | Je8ilui Bam (2021) -Ае-Ран
 Златен сън (2018) - Су-А (cameo)
 Защото те обичам | Saranghagi Ttaemoone (2017) - Скъли
 Кръг на изкуплението | Bimil (2015) - Ли Чон-Хюн
 Thread of Lies | Wooahan Geojitmal (2014) - Hwa-Yeon
 Ангажимент| Dongchangsaeng (2013) - Lee Hye-In (Myung-Hoon's younger sister)
 Обсебен| Bulsinjiok (2009) - Ji-Eun
 Рай | Paradaiseu (2009) - Хуа-Ран
 Haeundae (2009) - Ji-Min
 Незабравимо (2008)
 Преследвачът | Chugyeogja (2008) - дъщерята на Ми-Джин
 Rainbow Eyes | Gamyeon (2007) - Hye-Seo's daughter
 Bank Attack | Maeulgeumgo Yeonsoeseubgyeoksageon (2007) - Bae Yeon-Hee
 Hwang Jin-yi (2007) - Hwang Jin-Yi (young)
 Four Horror Tales - Hidden Floor | Eoneunal Kapjaki Dubeonjjae Iyagi - Nebeonjjae Cheung (2006) - Joo-Hee
 Lump of Sugar | Gakseoltang (2006) - Si-Eun (young)
 All For Love | Nae Saengae Kajang Areumdawun Iljuil (2005) - Kim Jin-A
 Sympathy for Lady Vengeance | Chinjeolhan Geumjassi (2005) - Jae-Kyung
 DMZ, bimujang jidae (2004)

Сериали 

 One Ordinary Day | Eoneunal (Coupang Play / 2021) - holding cell girl (ep.8)
 Lovers of the Red Sky | Hong Cheon-Ki (SBS / 2021) - Hong Cheon-Ki
 Продавач в денонощен магазин | Pyeonuijeom Saetbyeoli (SBS / 2020) - Jung Saet-Byeol
 Почистване със страст | Ildan Ddeugeobge (JTBC / 2018-2019) - Gil O-Sol
 Love in the Moonlight | Gooreumi Geurin Dalbit (KBS2 / 2016) - Hong Ra-On
 Разгневена майка | Aenggeurimam (MBC / 2015) - Oh A-Ran
 Тайна врата | Bimilui Moon (SBS / 2014) - Seo Ji-Dam
 Златна дъга | Hwanggeum Moojigae (MBC / 2013-2014) - Kim Baek-Won (young)
 May Queen (MBC / 2012) - Cheon Hae-Joo (young)
 The Moon Embracing The Sun | Haereul Poomeun Dal (MBC / 2012) - Heo Yeon-Woo / Wol (teen)
 Flames of Desire | Yokmangui Bolggot (MBC / 2010) - Na-Young (young)/ In-Gi (young)
 Grudge: The Revolt of Gumiho | Gumiho: Yeowoonuyidyun (KBS2 / 2010) - Yeon-Yi
 Път №1 | Rodeu Neombeowon (MBC / 2010) - Su-Yeon (young)
 Dong Yi (MBC / 2010) - Suk-Bin (child)
 Tamra, the Island | Tamnaneun Doda (MBC / 2009) - Jang Beo-Sul
 Каин и Авел | Kaingwa Abel (SBS / 2009) - Seo-Yeon (young)
 The Painter of Wind | Baramui Hwawon (SBS / 2008) - Yoon-Bok (young)
 Il Ji-Mae: The Phantom Thief‎ | Iljimae (SBS / 2008) - Eun-Chae (young)
 Formidable Rivals | Kangcheok deul (KBS2 / 2008) - Yu Kkot-Nim
 Beautiful Days | Ahreumdaun Sijeol (KBS / 2007-2008) - Jung Da-Jung
 My Beloved Sister | Nuna (MBC / 2006-2007) - Pink / Choi Ga-Eul
 Thank you My Life | Insaengiyeo Gomawoyo (KBS2 / 2006) - Yoon Hyun-Ji

Телевизионни филми 

 Drama Special: The Dirge Singer | Gokbi (KBS2 / 2014) - Yeon-Sim

Награди 

 Най-добра актриса ("Lovers of the Red Sky") - 2021 SBS Drama Awards - 31 Декември 2021
 Най-добра екранна двойка ("Lovers of the Red Sky") - 2021 SBS Drama Awards - 31 Декември 2021
 Отлична актриса ("Backstreet Rookie") - 2020 SBS Drama Awards - 31 Декември 2020
 Най-популярна актриса ("Love in the Moonlight") - 2017 (53rd) BaekSang Arts Awards - May 3, 2017
 Отлична актриса (medium-length drama) ("Love in the Moonlight") - 2016 KBS Drama Awards - 31 Декември 2016
 Най-добра екранна двойка ("Love in the Moonlight") - 2016 KBS Drama Awards - 31 Декември 2016
 Най-добра нова актриса ("Love in the Moonlight") - 2016 (5th) APAN Star Awards - 2 Октомври 2016
 Ten Star Award ("Angry Mom") - 2015 MBC Drama Awards - 30 Декември 2015
 Награда Нова звезда ("Secret Door") - 2014 SBS Drama Awards - 31 Декември 2014
 Най-добро дете актьор ("May Queen") & ("The Moon Embracing The Sun") - 2012 MBC Drama Awards - 30 Декември 2012, на английски

Източници 

Южнокорейски актьори и актриси